Рядо́вка, или трихоло́ма (, от  «волосатый край» (одежды)) — род пластинчатых напочвенных грибов семейства Рядовковые. «Рядовками» часто называют и грибы других родов семейства рядовковых.

Описание 
К роду относятся пластинчатые грибы с окрашенными, реже белыми, шляпками, которые у молодых экземпляров полушаровидные и выпуклые, позднее плоско-распростёртые, часто с волнистым, завёрнутым или отогнутым наружу краем. Поверхность шляпки может быть волокнистой или чешуйчатой. Пластинки приросшие к ножке, часто зубцом, иногда почти свободные. Ножка плотная, центральная. Общее покрывало отсутствует. Изредка имеется плёнчатое, быстро исчезающее частное покрывало, сохраняющееся на ножке в виде кольца. Споры гладкие, бесцветные. Споровый порошок белый, реже кремовый. Многие виды отличаются мучным, либо сильным и неприятным запахом. В целом для трихолом характерна изменчивость внешних признаков, затрудняющая их полевое определение.

Растут на почве. Многие виды — микоризообразователи (эктомикоризные грибы). Некоторые представители рода действительно растут рядами, иногда очень длинными. Среди рядовок имеются ядовитые виды.

Виды 

В роду около 90—100 видов, из них в России произрастает ~ 45.

Литература 
 Мир растений : в 7 т. / Под ред. академика А. Л. Тахтаджяна. Т. 2. Слизевики. Грибы — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1991. — С. 269.

Ссылки 
 Род рядовка на сайте «Экосистема»
 Род рядовка на сайте «Грибы Калужской области»
 Род рядовка на сайте «Мы, грибы»
 Род рядовка на сайте MykoWeb: The Fungi of California
 Kuo, M. (2004, December). The genus Tricholoma

Рядовковые
Роды грибов